Příjmení Huston nosí více významných osobností:

 Anjelica Huston (* 1951) – americká herečka
 Danny Huston (* 1962) – americký herec a režisér
 Jack Huston (* 1982) – britský herec
 John Huston (1906–1987) – americký filmový režisér, scenárista a herec
 Nyjah Huston (* 1994) – americký profesionální skateboardista